

Села:
 Весела Гора — Донецька область, Олександрівський район
 Весела Гора — Луганська область, Луганський район

Весела Гора () — поселення, Південно-Східна Словенія, община Шентруперт